Zlatarița se poate referi la:

 Zlatarița, oraș în regiunea Veliko Târnovo, Bulgaria
 Zlatarița, sat în regiunea Blagoevgrad, Bulgaria

Altele 
 Zlatna

Vezi și 
 Slatina (dezambiguizare)